Bauhaus má více významů:

 Bauhaus (výtvarná škola)
 Bauhaus (budova) výtvarné školy v Desavě
 Bauhaus (obchodní řetězec) – celoevropsky působící stavebnický obchodní řetězec
 Bauhaus (muzeum) ve Výmaru
 Bauhaus-Archiv v Berlíně
 Bauhaus (skupina) – britská kapela